Michał Janiszewski (1926–2016) – generał LWP
 Michał Janiszewski (ur. 1954) – polski polityk

Zobacz też 
 Michaił Janiszewski